Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute du  au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1981
San Diego
Sport en Californie en 1981
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en juillet 1981
Tennis en août 1981